Hr. Ms. Van Galen (1941), een Nederlandse torpedobootjager van de N-klasse, stond gepland als Noble maar overgedragen aan de Nederlandse marine voordat het schip was afgebouwd.
 ORP Piorun, een Poolse torpedobootjager van de N-klasse, gebouwd als Nerissa, voordat het afgebouwd was overgedragen aan de Poolse marine, in 1946 teruggegeven aan de Britse marine en hernoemd tot Noble.